Gaszowice (gemeente)
 Gaszowice (Silezië)
 Gaszowice (Neder-Silezië)